Дейкстра — фамилия. Известные носители:
 Дейкстра, Вике (род. 1984) — нидерландская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 2008 года.
 Дейкстра, Ринеке (род. 1959) — нидерландский фотохудожник и видеоартист.
 Дейкстра, Шаукье (род. 1942) — нидерландская фигуристка.
 Дейкстра, Эдсгер Вибе (1930—2002) — нидерландский учёный в области информатики и программирования.